

Cinema
 All'ovest niente di nuovo (All quiet on the western front) – film del 1930 diretto da Lewis Milestone
 Niente di nuovo sul fronte occidentale (All quiet on the western front) – film TV del 1979 di Delbert Mann
 Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im Westen nichts Neues) – film del 2022 diretto da Edward Berger

Letteratura
 Niente di nuovo sul fronte occidentale (Im westen Nichts Neues) – romanzo di Erich Maria Remarque del 1928

Musica
 Niente di nuovo sul fronte occidentale – album del 2013 dei Modena City Ramblers

Pagine correlate 
 All Quiet on the Western Front